Эсе () — топоним (тип: гидроним) в России якутского происхождения.

 Эсе — река, левый приток р. Кыллах , Республика Саха (Якутия), координаты 70°03' 144°23'
 Эсе — ручей, правый приток р. Эселях 1-й, Республика Саха (Якутия), координаты 12' 141°01'
 Эсе — река, левый приток р. Чалбы, Республика Саха (Якутия), координаты 65°08' 142°39'
 Эсе — ручей, правый приток р. Кенде (Кянгире), Республика Саха (Якутия), координаты 42' 135°48'

Примечания